Karl Lapper ist der Name folgender Personen:

* Karl Lapper (Politiker, I), österreichischer Politiker (SDAP), Tiroler Landtagsabgeordneter 
 Karl Lapper (Politiker, 1907) (1907–1996), österreichischer Politiker (NSDAP), MdR